Megahed ist der Familienname folgender Personen:

 Azmi Mohamed Megahed (1950–2020), ägyptischer Volleyballspieler
 Mosaad Megahed (* 1956), deutscher Facharzt